Кезон Дуиллий (; IV век до н. э.) — древнеримский политический деятель из плебейского рода Дуиллиев, консул 336 года до н. э.

Кезон Дуиллий первым из своего рода достиг консульской должности. Его коллегой был Луций Папирий Красс. Совместно консулы разбили сидицинов и авзонов (последние впервые были противниками Рима). Город авзонов Калы был взят уже одни из консулов следующего года, но Кезон Дуиллий стал одним из триумвиров, занимавшихся выведением в Калы колонии.

Примечания 

Дуилии
Военачальники IV века до н. э.